Соревнования по плаванию  в рамках летней Универсиады 2011 года проводились с 13 по 19 августа. Всего было разыграно 42 комплекта наград (два на открытой воде и сорок — в 50-метровом бассейне).

Соревнования открылись 13 августа двумя заплывами на 10 км на открытой воде среди мужчин и женщин. Обе золотые медали достались итальянским пловцам.

Общий медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 

 Официальный сайт
 Программа соревнований на Универсиаде 2011
 Летняя универсиада 2011-плавание

Плавание на летних Универсиадах